Unter dem Namen Sicherheits- und Ordnungsdienst versteht man

 die Stadtpolizei Frankfurt am Main
 die DB Sicherheit